Ausoni (mitologia), fill d'Odisseu i germà de Latinus, epònim dels ausonis
 Ausonis  o àusons, poble preromà de la Campània.
 Auruncs poble preromà de la Campània que els grecs identificaven amb els ausonis i els romans diferenciaren com a pobles separats. .
 Ausoni (element)

 Biografies:
 Juli Ausoni, metge i prefecte
 Dècim Magne Ausoni, cònsol romà i poeta
 Ausoni d'Angulema, primer bisbe d'Angulema, al segles –, i sant